Чемпионат Азии по дзюдо 1970 года прошёл в Гаосюне (Тайвань) в мае.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Канал дзюдо Token Corporation
 Федерация дзюдо Азии

1970
Май 1970 года
1970 год в спорте
Чемпионаты Азии на Тайване
Спорт в Гаосюне
1970 год на Тайване